Władysław Wójcik – polski prezbiter, Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Władysław Wójcik – polityk Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej
 Władysław Wójcik – poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Władysław Wójcik – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata